Роршах () — избирательный округ в Швейцарии (административные округа в данном кантоне отсутствуют). Центр округа — город Роршах.

Округ входит в кантон Санкт-Галлен. Занимает площадь 50,37 км². Население 39 623 чел. Официальный код — 1722.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Ссылки 

Округа кантона Санкт-Галлен